Marko Radulovic oder Marko Radulović ist der Name folgender Personen:

* Marko Radulović (Politiker) (1866–nach 1932), montenegrinischer Jurist und Politiker 
 Marko Radulovic (Basketballspieler) (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Marko Radulovic (Tennisspieler), deutscher Tennisspieler